Jiulong ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die Region Kowloon () bzw. Halbinsel Kowloon () der Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik China
 Jiulong (Garzê) (), Kreis des Autonomen Bezirks Garzê der Tibeter in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiulong (Dengzhou) (), Großgemeinde der Stadt Dengzhou in der chinesischen Provinz Henan
 Jiulong (Hailing) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Hailing in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Jiulong (Huangpu) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Huangpu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jiulong (Jiaozhou) (), Großgemeinde der Stadt Jiaozhou in der chinesischen Provinz Shandong
 Jiulong (Jiulongpo) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Jiulongpo der chinesischen Stadt Chongqing
 Jiulong (Laishui) (), Großgemeinde im Kreis Laishui in der chinesischen Provinz Hebei
 Jiulong (Linshui) (), Großgemeinde im Kreis Linshui in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiulong (Luoping) (), Großgemeinde im Kreis Luoping in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jiulong (Luquan) (), Großgemeinde im Autonomen Kreis Luquan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jiulong (Mianzhu) (), Großgemeinde der Stadt Mianzhu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiulong (Qidong) (), Großgemeinde der Stadt Qidong in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Jiulong (Yingde) (), Großgemeinde der Stadt Yingde in der chinesischen Provinz Guangdong
 Jiulong (Yingzhou) (), Großgemeinde im Stadtbezirk Yingzhou in der chinesischen Provinz Anhui
 Jiulong (Yuechi) (), Großgemeinde im Kreis Yuechi in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiulong (Yugan) (), Großgemeinde im Kreis Yugan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Jiulong (Zhongmu) (), Großgemeinde im Kreis Zhongmu in der chinesischen Provinz Henan
 Jiulong (Anyue) (), Gemeinde im Kreis Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiulong (Jingning) (), Gemeinde im Autonomen Kreis Jingning in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Jiulong (Shizhong) (), Gemeinde im Stadtbezirk Shizhong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiulong (Tuquan) (), Gemeinde im Kreis Tuquan im Autonomen Gebiet Innere Mongolei
 Jiulong (Wangcang) (), Gemeinde im Kreis Wangcang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiulong (Yilong) (), Gemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jiulong (Antu) (), Straßenviertel im Kreis Antu in der chinesischen Provinz Jilin
 Jiulong (Fangzi) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Fangzi in der chinesischen Provinz Shandong
 Jiulong (Nanpiao) (), Straßenviertel im Stadtbezirk Nanpiao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Jiulong (Tonghai) (), Straßenviertel im Kreis Tonghai in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jiulong (Wafangdian) (), Straßenviertel der Stadt Wafangdian in der chinesischen Provinz Liaoning

siehe auch:
 Jiulong He